Бе́дфорд () — англоязычный топоним и название некоторых титулов.

Топонимы
 Бедфорд — город в Великобритании, графство Бедфордшир
 Бедфорд — унитарная административная единица, графство Бедфордшир
 Бедфорд — статистически обособленная местность в штате Вайоминг
 Бедфорд — город в штате Виргиния (США)
 Бедфорд — город в штате Массачусетс (США)
 Бедфорд — город в штате Нью-Йорк (США)
 
 Бедфорд — Стайвесант — район на севере боро Бруклин, Нью-Йорк.

Титулы пэрства Англии
 Герцог Бедфорд
 Граф Бедфорд

Известные носители титулов
 Гуго де Бомон, граф Бедфорд
 Джон Ланкастерский, герцог Бедфорд
 Анна Рассел, герцогиня Бедфорд

 Персоналии
 Бедфорд, Барбара (1903—1981) — американская актриса.
 Бедфорд, Ганнинг (1747—1812) — американский политик, революционер.
 Бедфорд, Джанис (род. 1945) — австралийская гимнастка.
 Бедфорд, Джеймс (1893—1967) — первый человек, крионированный после засвидетельственной смерти.
 Бедфорд, Дэвид (род. 1949) — английский легкоатлет начала 1970-х годов, бегун на длинные дистанции.
 Бедфорд, Саймон (род. 1976) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Бедфорд, Сибил (1911—2006) — английская писательница.
 Бедфорд, Уильям (род. 1963) — американский профессиональный баскетболист.

 Спортивные клубы
 Бедфорд Блюз — английский регбийный клуб из одноимённого города.
 Бедфорд Таун — английский футбольный клуб из города Бедфорд, Бедфорд Боро, Бедфордшир.